74er-Reihe steht für:

 74er-Reihe, eine Reihe von elektronischen Logikbausteinen.
 Baureihe 74, eine Baureihe von Lokomotiven